Altenberg (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen.
 Altenberg of Vieille-Montagne, zinkmijn (1805-1885) die tot het ontstaan van Neutraal Moresnet (1816-1919) leidde.